Thaldorf ist der Ortsname von

 Thaldorf (Aßling), Ortsteil der Gemeinde Aßling, Landkreis Ebersberg, Bayern
 Thaldorf (Gerbstedt), Ortsteil der Stadt Gerbstedt, Landkreis Mansfeld-Südharz, Sachsen-Anhalt
 Thaldorf (Kelheim), Ortsteil der Stadt Kelheim, Landkreis Kelheim, Bayern
 Thaldorf (Querfurt), Ortsteil der Stadt Querfurt, Landkreis Saalekreis, Sachsen-Anhalt

Siehe auch:
 Taldorf
 Daldorf
 Thalendorf
 Thalsdorf